Glow signifie lueur en anglais. Le mot désigne aussi notamment :

Patronyme 
  (1926 - 1982), trompettiste de jazz américain.

Musique 
 Glow est un album d'Al Jarreau sorti en 1976.
Glow Stars est le premier album d'Heather Nova, sorti en 1993.
 Glow Girl est une chanson du groupe britannique The Who de 1968.

Télévision 
 GLOW est une série télévisée américaine diffusée en 2017 sur Netflix.

Voir aussi
Glowe est une commune allemande sur l'île de Rügen